Hans von Ulm ist der Name  folgender Personen:

 Hans von Ulm (Herrenberg) (um 1460–1519), württembergischer Maurer und Steinmetz in Herrenberg
 Hans von Ulm (I.) (belegt 1460–1490), württembergischer Steinmetz und Werkmeister in Waiblingen 
 Hans von Ulm (II.) (belegt 1491–1538), württembergischer Steinmetz und Baumeister in Waiblingen